Lateinisches Patriarchat oder Lateinischer Patriarch steht für:

 Lateinisches Patriarchat von Jerusalem, Teilkirche der römisch-katholischen Kirche
 Patriarchen des Katholizismus, siehe Lateinische Patriarchen des Ostens